José do Telhado steht für

 José do Telhado (1929), Filmdrama von Rino Lupo 
 José do Telhado (1945), Filmdrama von Armando de Miranda